Йоханнес Петерсен (, годы жизни неизвестны) — датский шахматист. Неофициальный чемпион Дании 1920 г. Серебряный призер чемпионата Дании 1927 г. Бронзовый призер чемпионатов Дании 1923 и 1924 гг. В составе сборной Дании участник официальной и неофициальной шахматных олимпиад.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Й. Петерсена  в базе Chessgames
 Личная карточка Й. Петерсена  на сайте 365Chess (В личную карточку ошибочно добавлены партии его тезки, немецкого шахматиста, выступавшего с 1988 по 2004 гг.)

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад